Stigma puede referirse a:

 La letra Ϛ (‘stigma’) una antigua ligadura del alfabeto griego.
 Stigma (anatomía), una parte del ovario.
 Pterostigma, una parte del ala de los insectos.
 Stigma (película), película nigeriana de 2013.
 «Stigma» (‘Estigma’) canción como solista del artista Kim Taehyung, conocido como V, perteneciente al grupo BTS.

También puede referirse a:

 Estigma (milagro), marcas corporales que aparecen milagrosamente en forma de llagas o heridas, antiguamente escrito ‘stigma’.
 Estigma (película), película hispano-italiana de 1980.